Pantelosaurus („komplette Eidechse“) ist eine ausgestorbene Gattung der Gruppe der Sphenacodontia aus dem frühen Perm. Sie enthält eine einzige Art, Pantelosaurus saxonicus.

Entdeckung 

Es existieren sechs Pantelosaurus-Fossile, darunter Schädel und Teilskelette. Alle Exemplare befinden sich auf einer Platte, die von dem Steiger Erler am 19. November 1901 im Abbauort Nr. 156 im Hangenden des Hauptflözes im Königin-Carola-Schacht in Freital, im obersten Teil der Döhlen-Formation entdeckt wurde. Die Döhlen-Formation gehört zur Unterrotliegend-Gruppe (Asselium) des Döhlener Beckens. Die Fossilien sind über 299 bis 296,4 Millionen Jahre alt.
Die untere oder Liegend-Platte löste sich von der Firste des hier vier Meter hohen Abbaus und zerbrach beim Aufschlag. Die 1,00 × 1,30 Meter große Hangend-Platte wurde unter der Anleitung des Markscheiders August Robert Hausse aus der Firste geborgen.

Verbleib der Platten 
Die Hangend-Platte wurde von Christian Strunz präpariert. Wissenschaftlich bearbeitet und erstbeschrieben wurde der Fund 1925 von dem Paläontologen Friedrich von Huene. Zwischenzeitlich befand sich die Platte im Museum für Mineralogie und Geologie Dresden. Heute befindet sie sich im Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in Freiberg. Die Liegend-Platte wurde bis 1999 im Originalzustand im Bohrkern-Archiv in Freiberg aufbewahrt. Danach wurde sie dem Museum für Naturkunde Chemnitz zur Präparation übergeben. Im Naturhistorischen Museum in Schleusingen wurde sie von Georg Sommer präpariert und von dem Paläontologen Frederik Spindler wissenschaftlich bearbeitet. Seit 2001 ist die Platte in der Dauerausstellung des Chemnitzer Museums für Naturkunde zu sehen.

Beschreibung 
Pantelosaurus saxonicus wurde etwa 1,40 m lang. Er hat einen gedrungenen, spitz zulaufenden Schädel mit seitlichen Augenhöhlen und kegelförmigen Zähnen. Die Wirbel haben bis in die Schwanzregion relativ lange, kräftige Dornfortsätze. Der Schwanz ist länger als der Rumpf. Die kurzen Gliedmaßen haben einen kräftigen Knochenbau und je fünf Zehen.

Klassifizierung 
Nach von Huenes Erstbeschreibung als Pelycosaurier 1925 überarbeiteten Alfred Romer und Llewellyn Ivor Price 1940 die Systematik und synonymisierten Pantelosaurus mit Haptodus, wodurch sie die neue Kombination Haptodus saxonicus schufen. Nachdem Phil Currie 1977 eine neue Art von Haptodus beschrieben hatte, synonymisierte er 1979 alle europäischen Haptodontinae sowie Cutleria wilmarthi, mit der Typusart der Gattung, H. baylei. 1993 und 1994 stellte Michel Laurin die Haptodontinae als polyphyletisches Glied der Sphenacodontidae dar und revalidierte Pantelosaurus zusammen mit anderen Gattungen und Arten. Seine Revision ist seitdem akzeptiert. In nur drei phylogenetischen Analysen ist Pantelosaurus enthalten: Laurin (1994), Fröbisch et al. (2011) und Benson.

Kladogramm

Etymologie 
Die Typusart von Pantelosaurus ist Pantelosaurus saxonicus. Der Gattungsname ist von  „abgeschlossen, vollständig“ abgeleitet und nimmt Bezug auf den nahezu vollständigen Zustand der ursprünglichen fossilen Exemplare. Das Art-Epitheton ist aus dem lateinisierten Namen des Freistaates Sachsen abgeleitet.

Einzelnachweise

Weblinks 

 
 
 
 

Ausgestorbenes Wirbeltier
Synapsiden
Synapsida